Вайт () — англійське прізвище і топонім.

Топонім

Вайт () — острів у Ла-Манші
 Острів Вайт (графство) — графство в Англії

Вайт — гора у хребті Був, в Канадських скелястих горах (провінція Альберта)

Вайт — округ (графство) у штаті Арканзас
 Вайт — місто, штат Джорджія
 Вайт — місто, штат Південна Дакота
 Вайт Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Вайт Тауншип — селище в окрузі Бівер, штат Пенсільванія
 Вайт Тауншип — селище в окрузі Кембрія, штат Пенсильванія
 Вайт Тауншип — селище в окрузі Індіана, штат Пенсильванія

Прізвище 
 Вайт (прізвище)

Див. також 
 White (значення)